gmina Świdnica – w pow. świdnickim (dolnośląskie)
 gmina Świdnica – w pow. zielonogórskim